Le mot lucidum est le nominatif neutre singulier d'un adjectif latin signifiant « clair, brillant ».

En taxonomie, lucidum est employé comme épithète spécifique. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique